Balzan peut désigner :

Toponyme 

 Ħal Balzan, ville de l'île de Malte,

Patronyme 

  (1874-1953), journaliste et financier italo-helvétique
 François Garran de Balzan (1838-1902), homme politique français
 Luigi Balzan (1865—1893), naturaliste italien

Divers 
 prix Balzan, prix international dans les domaines des sciences, de la culture et de l'action humanitaire.
 Balzan, une robe du cheval due au gène Splashed White

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme maltais